

Física 
 Propagação de erros
 Propagação de radiofrequência
 Propagação térmica
 Propagação troposférica

Lógica 
 Propagação de unidade

Desambiguação